4-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл с 21 по 31 декабря 1930 года в Москве.

Титул чемпиона страны завоевал Дмитрий Шебедев. Второе место занял Игорь Тимковский, третье место поделили Семён Корхов и Владимир Романов.

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.
 Журнал «Шашки в массы» 1931 № 1.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1930 год в Москве
1930 год в шашках
Декабрь 1930 года